Санкур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Санкур () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Санкур () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор